Aggrey steht für:

 Aggrey (Vorname), männlicher Vorname
 Aggrey beads, siehe Akori-Perlen

Aggrey ist der Familienname folgender Personen:
 Edward Aggrey-Fynn (* 1934), ghanaischer Fußballspieler
 James Aggrey (1875–1927), ghanaischer Missionar
 Jimmy Aggrey (* 1978) englischer Fußballspieler 
 Orison Rudolph Aggrey (1926–2016), US-amerikanischer Diplomat